Maire kan syfta på:
 Maire (auktor) – ett auktorsnamn

Geografi

Frankrike 

 Mairé, departementet Vienne i regionen Nouvelle-Aquitaine, 

Robotskapade Frankrikeförgreningar